U21-EM i fotboll för herrar 2009 spelades i Sverige mellan den 15 juni och 29 juni 2009. Åtta lag deltog, Sverige var i egenskap av arrangör direktkvalificerat. U21-EM blev för Sveriges del en succé, med många mål och landslaget blev genom lagets offensiva roliga spel kallat "det nya" landslaget. Tyskland vann turneringen efter 4–0 i finalen mot England. I de tyska laget spelade bland andra Mesut Özil, Sami Khedira och Manuel Neuer.

Turneringen
U21-EM gjordes om efter mästerskapet i Portugal 2006, då tävlingen kolliderade med seniormästerskap och därmed kunde många av länderna inte ställa upp med de bästa trupperna. Mästerskapet flyttades till ojämna år och Nederländerna 2007 blev först ut och sedan i avgjordes mästerskapet i Sverige 2009. Europeiska fotbollsförbundet, Uefa, hoppaes att statusen skulle förstärkas för mästerskapet. Spelare födda den 1 januari 1986 eller senare tilläts delta.

Det senast föregående fotbollsmästerskapet som Sverige arrangerade ensamt var 1995, då Världsmästerskapet i fotboll för dame avgjordes. Sverige och Norge samarrangerade senare Europamästerskapet i fotboll för damer 1997. Sedan tidigare harde Sverige även arrangerat Europamästerskapet i fotboll 1992 och Världsmästerskapet i fotboll 1958.

Kvalspel 

Kvalspelet lottades i Stockholm den 13 februari 2007.

Kvalificerade länder 

   (värdnation)

Spelplatser 
Mästerskapet planerades med Borås Arena som en av spelplatserna. Den flyttades efter sponsorbråk där Uefa ville att Max hamburgerrestaurang på arenan skulle vara stängd under match. Uefa menade att McDonalds var turneringssponsor och hade ensamrätt att exponeras som hamburgerkedja. Max vägrade hålla restaurangen stängd efter att en publikundersökning gjordes. Uefa krävde då en annan spelplats och Örjans vall i Halmstad valdes.

 Stadion, Malmö - Kapacitet: 24 000 i U-21 (21 000) (gruppspel och final).
 Gamla Ullevi, Göteborg - Kapacitet: 18 800 i U-21 (16 700) (gruppspel och semifinal).
 Olympia, Helsingborg - Kapacitet: 17 000 i U-21 (12 000) (gruppspel och semifinal).
 Örjans vall, Halmstad - Kapacitet: 15 500 i U-21 (7500) (gruppspel).

Ambassadörer 
Henrik Larsson är ambassadör för hela turneringen. Värdstädernas ambassadörer är:
 Marcus Allbäck - Göteborg
 Niclas Alexandersson - Halmstad
 Roland Nilsson - Helsingborg
 Patrik Andersson - Malmö

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Skytteligan 

7 mål
  Marcus Berg
3 mål
  Robert Acquafresca
  Ola Toivonen
2 mål
  Gonzalo Castro
  Sandro Wagner
  Sergei Kislyak
1 mål
  Fraizer Campbell
  Lee Cattermole
  Martin Cranie
  James Milner
  Nedum Onuoha
  Micah Richards
  Jack Rodwell

1 mål, forts.
  Tim Sparv
  Mario Balotelli
  Gojko Kačar
  Pedro León
  Marc Torrejón
  Gustav Svensson
  Andreas Beck
  Ashkan Dejagah
  Benedikt Höwedes
  Mesut Özil
Självmål
  Aleksandr Martynovich (för Sverige)
  Mattias Bjärsmyr (för England)

 Marcus Berg är den första spelaren som gjort ett hattrick i U-21 EM-slutspel.
 Marcus Berg är bäste målskytt genom tiderna i ett U21-EM. Ingen har tidigare gjort 7 mål i ett och samma slutspel (det tidigare rekordet var 4 mål).

Referenser

Externa länkar 

 Svenska fotbollförbundet - U21 EM 2009